La Third Division 1923-1924 è stato il 4º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 3° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Wolverhampton Wanderers (Third Division North) e Portsmouth (Third Division South).

A partire da questa edizione, vennero aggiunti ulteriori due club alla Third Division North, che allargarono a 44 squadre il totale delle partecipanti al campionato.

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 
 North
In seguito alla rinuncia dello Stalybridge Celtic, all'inserimento nei ranghi del campionato di Wolverhampton Wanderers e Rotherham County, entrambi retrocesse dalla Second Division 1922-1923 ed in conseguenza dell'allargamento della Third Division North a 22 squadre, rimasero vacanti 4 posti, che vennero assegnati con la seguente votazione:

 South
I 3 posti disponibili per il completamento dell'organico della Third Division South, nel quale non scese nessuna retrocessa dalla categoria superiore, vennero assegnati con un processo di elezione, che espresse il seguente verdetto:

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1924-1925.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1924-1925.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Bournemouth & Boscombe Athletic costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Watford

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 

 First Division 1923-1924
 Second Division 1923-1924
 FA Cup 1923-1924
 FA Charity Shield 1924

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1923
Calcio nel 1924
1923-1924